Saint George River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Saint George River (vattendrag i Australien, Queensland, lat -16,50, long 144,37), 
 Saint George River (vattendrag i Australien, Queensland, lat -15,58, long 144,02),

USA 

 Saint George River (vattendrag i USA), Maine, Knox County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar